

Patronyme 

 Bess Flowers (1898-1984), actrice américaine ;
 Brandon Flowers (1981-), chanteur et parolier américain ;
 Bruce Flowers (1957-), joueur américain de basket-ball ;
 Gennifer Flowers (1950), modèle et actrice américaine ;
 Herbie Flowers (1938-), bassiste, contrebassiste et tubiste britannique ;
 Jonte Flowers (1985-), joueur américain de basket-ball ;
 Pat Flowers (1917-2000), pianiste de jazz et chanteur américain ;
 Ron Flowers (1934-2021), joueur de football anglais ;
 Tairia Flowers (1981-), joueuse américaine de softball ;
 Tiger Flowers (1895-1927), boxeur américain ;
 Tim Flowers (1967-), joueur de football anglais ;
 Tommy Flowers (1905-1998), ingénieur anglais ;
 Tyler Flowers (1986-), joueur américain de baseball ;
 Vonetta Flowers (1973-), bobeuse américaine ;
 Woodie Flowers (1943-2019), ingénieur américain.

Bâtiment 
 Flowers Cabin, cabane américaine située dans le comté de Newton, dans l'Arkansas.

Entreprise 
 J.C. Flowers & Co, société américaine de capital-investissement.

Musique 

 Flowers , un album des Rolling Stones, sorti en 1967 ;
 Flowers, troisième album studio du groupe de pop suédois, Ace of Base, sorti en 1998 ;
 Flowers, une chanson de Yozoh, sorti en 2007 ;
 Flowers, une chanson de Miley Cyrus, sortie en 2023, faisant partie de l’album , dont la sortie est prévue le 10 mars 2023.

Cinéma et télévision 
 2016 : Flowers, série télévisée britannique créée par Will Sharpe et diffusée sur Channel 4 en 2016

Presse écrite 
 Flowers est un magazine japonais publiant des mangas.